Нордин Мусампа (; родился 13 октября 2001 года, Алмере, Нидерланды) — нидерландский футболист, защитник клуба «Гронинген».

Клубная карьера 
Мусампа — воспитанник клубов «Алмере Сити» и «Аякс».

18 апреля 2022 года подписал трёхлетний контракт с клубом «Гронинген».

Международная карьера 
В 2018 году в составе юношеской сборной Нидерландов Мусампа выиграл юношеский чемпионат Европы в Англии. На турнире он сыграл в матче против команды Испании.

Личная жизнь 
Нордин является племянником бывшего футболиста Кики Мусампы.

Достижения 

Международные

 Нидерланды (до 17)
  Юношеский чемпионат Европы — 2018

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Нидерландов
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Гронинген»